Vindruva kan ha olika innebörd: 

 Druva – frukten hos flertalet arter i familjen vinväxter
 Vinväxter – enda växtfamiljen i ordningen Vitales
 Vinsläktet – ett växtsläkte i familjen vinväxter
 Vinranka – den vanliga europeiska arten av vinsläktet för framställning av vin

Se även
 Lista över vindruvor som används för vinodling